Kebun Baru (Wih Pesam), een plaats in Indonesië
Kebun Baru (Teupah Selatan), een plaats in Indonesië
Kebun Baru (Gunung Raya), een plaats in Indonesië
Kebun Baru (Kayu Aro), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing